Сэдко́р () или слоуко́р () — подстиль в альтернативном и инди-роке, для которого характерны «замедленные» мелодии с минималистичными аранжировками, грустные или мрачные тексты, меланхоличное, депрессивное настроение. Развившийся к середине 1990-х усилиями таких музыкантов, как Low, этот стиль отказался от энергичности и агрессивности гранжа, преобладавшего в те годы на альтернативной рок-сцене, но разделял с ним интерес к таким темам, как депрессия, одиночество и отчуждение. В силу своей неопределенности и расплывчатости термины «сэдкор» и «слоукор» употребляются не слишком активно; их нельзя связать с какими-то конкретными музыкальными сценами, движениями или субкультурами.

Исполнитель 

 Arab Strap
 Love, Claire
 Jason Woters
 Mojave 3
 Cat Power
 Red House Painters
 Carissa’s Wierd
 Cigarettes After Sex
 Duster
 Bedhead (англ.)
 Low
 Sparklehorse
 Nicole Dollanganger
 Codeine
 Have a Nice Life (англ.)
 Мишель Гуревич
 Chokebore (англ.)
Голландский Штурвал 
Снель
Лана Дель Рей
Море Внутри

Ссылки 
Sadcore.com
Slowcore на Allmusic
Sadcore на Allmusic

Музыкальные жанры
Альтернативный рок
Инди-рок